Wakō –  città del Giappone
WAKO –  acronimo di World Association of Kickboxing Organizations, federazione sportiva internazionale del kickboxing